Az 1981-es magyar gyeplabdabajnokság az ötvenegyedik gyeplabdabajnokság volt. A bajnokságban tizenkét csapat indult el, a csapatok egy kört játszottak, majd az 1-6. és a 7-12. helyezettek egymás közt két kört a végső helyezésekért.

Alapszakasz 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Ütött gól G-: Kapott gól P: Pont

Rájátszás 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Ütött gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1981 (rájátszás)
Népsport 1981.06.15. (alapszakasz)

Magyar gyeplabdabajnokság
Magyargyeplabdabajnoksag